Pissel oder Pißel ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Pissel (1889–1974), deutsche Sozialarbeiterin und Verbandsfunktionärin
 Ludwig Pißel (1885–1934), deutscher Steuerrechtler